Pervij divizion PFL (ruski:Первый дивизион ПФЛ), doslovno:Prva divizija PFL-a, je druga po snazi (po hrv.sustavu, 2.liga) nogometna liga u ruskom profesionalnom nogometu.

Natjecanja Pervog diviziona organizira Profesionalna nogometna liga.

Pervij divizion se sastoji od 22 kluba.

Koncem sezone, prva dva kluba idu u višu ligu, Premjer ligu.

Klubovi, koji su na ljestvici okončali na zadnjih pet mjesta, ispadaju u Vtoroi divizion PFL-a.

Pobjednici

Vidi još 
Pervij divizion PFL 2005.

Vanjske poveznice 
 Službene stranice PFL-a
 Stranice o pervom divizionu

Ruska nogometna natjecanja
Drugoligaška nogometna natjecanja